

Onomastica 
Cassandro – forma maschile del nome Cassandra

Persone 
Cassandro – re di Macedonia
Giovanni Cassandro – giurista e politico italiano
Manlio Livio Cassandro – politico italiano
Paolo Emilio Cassandro – economista italiano
Cassandro – wrestler statunitense

Altro 
Cassandro – maschera della commedia dell'arte
Cassandro – uno dei centauri della serie Harry Potter